bóg mitologii goidelskiej (irlandzkiej), inaczej Nuada
 Ned Lud, założyciel luddyzmu